

Patronyme 

 Adolphe Jullien (1803-1873), ingénieur des ponts et chaussées attaché aux chemins de fer ;
  ;
 Anthony Jullien (1998-), coureur cycliste français ;
 Antoine Jean-Baptiste Alexandre Jullien (1715-1792), haut fonctionnaire français ;
 Brigitte Jullien (1958-), officier de la Police française, directrice de l'IGPN depuis  ;
 Christopher Jullien (1993-), footballeur français ;
 Claude-François Jullien (1935-), journaliste français ;
 François Jullien (1951-), philosophe et sinologue français ;
 Frank-Henri Jullien (1882-1938), photographe suisse ;
 Frédéric Benoît Victoire Jullien (1785-1825), militaire français, frère de Louis Joseph Victor Jullien de Bidon ;
 Georges Louis Edmond Jullien (1858-1933), général français ;
 Gilles Jullien (1653 ou 1660-1703), organiste français ;
 Gustave Jullien (1870-1936), Gouverneur des colonies, ethnologue ;
 Ivan Jullien (1934-2015), trompettiste, compositeur, arrangeur et chef d'orchestre français ;
 Jacques Jullien (1929-2012), évêque catholique français, archevêque de Rennes de 1985 à 1998 ;
 Jacques de Jullien (1660-1711), lieutenant-général qui s'illustra lors des guerres contre les camisards ;
  ;
 Jules Jullien (1868-1930), scientifique ayant découvert Fenestrulina en 1888 ;
 Jean-Baptiste-Pierre Jullien de Courcelles (1759-1834), historiographe français ;
 Joseph Victor Jullien (1877-1956), médecin, militaire et préhistorien français ;
 Joseph-Xavier de Jullien de Vinezac (1749-1814), vicomte puis comte de Vinezac, chevalier de Saint-Lazare, lieutenant d'infanterie, anti-révolutionnaire ;
 Louis-Antoine Jullien (1812-1860), compositeur et chef d'orchestre français ;
 Louis Joseph Victor Jullien de Bidon (1764-1839), militaire français et haut dignitaire du Premier Empire ;
 Marc-Antoine Jullien (1744-1821), dit « Jullien de la Drôme », homme politique français, père de Marc Antoine Jullien ;
 Marc Antoine Jullien, dit « Jullien fils », (1775-1848), fils de Marc-Antoine Jullien, père de l'éducation comparée ;
 Philippe Émile Jullien (1845-1912), homme politique français ;
 René Jullien (1910-2003), général de brigade français ;
 Renée Jullien (1903-1999), artiste peintre française ;
 Sébastien Jullien (1987-), coureur cycliste français ;
 Thomas Prosper Jullien (1773-1798), aide de camp du général Bonaparte, frère de Louis Joseph Victor Jullien de Bidon.

Toponyme 

 Fort Jullien, ancien Fort Rashid.